

Localidades

Saint-Omer (Quebec)

Saint-Omer (Calvados)
Saint-Omer (Passo de Calais)
Ou ainda:
Saint-Omer-Capelle
Saint-Omer-en-Chaussée

Desambiguações de topônimos